Velika nagrada ZDA 2012 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 18. novembra 2012 na novozgrajenem dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, tretje pa Fernando Alonso, Ferrari.

Vettel je z drugim mestom Red Bullu prinesel tretji zaporedni naslov konstruktorskega prvaka Formule 1, v dirkaškem prvenstvu pa je svojo prednost pred zadnjo dirko sezone povečal na trinajst točk pred Alonsom, ki je bil tokrat tretji. Zmagal je Lewis Hamilton z drugega štartnega mesta.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:36,558
| 1:35,796
| 1:35,657
| 1
|-
! 2
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:37,058
| 1:36,795
| 1:35,766
| 2
|-
! 3
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:37,215
| 1:36,298
| 1:36,174
| 3
|-
! 4
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:37,486
| 1:36,906
| 1:36,587
| 8
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:38,051
| 1:37,404
| 1:36,708
| 4
|-
! 6
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:37,927
| 1:37,102
| 1:36,794
| 5
|-
! 7
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:37,667
| 1:36,549
| 1:36,937
| 11
|-
! 8
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:37,756
| 1:37,066
| 1:37,141
| 6
|-
! 9
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:37,968
| 1:37,123
| 1:37,300
| 7
|-
! 10
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:37,537
| 1:37,011
| 1:37,842
| 9
|-
! 11
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:37,520
| 1:37,604
|
| 10
|-
! 12
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:37,565
| 1:37,616
| 
| 12
|-
! 13
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:38,104
| 1:37,665
|
| 13
|-
! 14
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,434
| 1:37,879
|
| 14
|-
! 15
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:38,500
| 1:38,206
| 
| 15
|-
! 16
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:38,418
| 1:38,437
|
| 16
|-
! 17
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:38,862
| 1:38,501
| 
| 17
|-
! 18
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:39,114
| 
|
| 18
|-
! 19
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:40,056
|
|
| 19
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:40,664
|
|
| 20
|-
! 21
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:40,809
|
|
| 21
|-
! 22
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:41,166
|
|
| 22
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:42,011
|
|
| 23
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:42,740
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 56
| 1:35:55,269
| 2
| 25
|-
! 2
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +0,675
| 1
| 18
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| +39,229
| 9
| 15
|-
! 4
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +46,013
| 6
| 12
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +56,432
| 12
| 10
|-
! 6
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 56
| +1:04,425
| 5
| 8
|-
! 7
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 56
| +1:10,313
| 4
| 6
|-
! 8
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 56
| +1:13,792
| 8
| 4
|-
! 9
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 56
| +1:14,525
| 10
| 2
|-
! 10
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 56
| +1:15,133
| 11
| 1
|-
! 11
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +1:24,341
| 15
|
|-
! 12
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:24,871
| 18
|
|-
! 13
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +1:25,510
| 17
|
|-
! 14
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 55
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 55
| +1 krog
| 13
|
|-
! 16
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 55
| +1 krog
| 6
|
|-
! 17
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 21
|
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 22
|
|-
! 19
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 22
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 24
|
|-
! Ods
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 16
| Alternator
| 3
|
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 14
| Vzmetenje
| 14
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012